Заря Свободы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Заря Свободы — посёлок в Речицком районе Гомельской области.

Россия 
 Заря Свободы — посёлок в Тальменском районе Алтайского края, упразднён в 1985 г.
 Заря Свободы — село в Марьяновском районе Омской области.
 Заря Свободы — посёлок в Сараевском районе Рязанской области.

Другое 
 «Заря Свободы» — название линкора «Император Александр II» с 1917 года.

См. также 
 «Заря свободы» — опера Э. Г. Адаевской.